Usimbardi, talvolta Usibardi, può riferirsi a:

Persone 
 Lorenzo Usimbardi (1547-1636) – politico del Granducato di Toscana
 Pietro Usimbardi (1539-1611) – vescovo di Arezzo
 Usimbardo Usimbardi (1552-1612) – vescovo di Colle di Val d'Elsa

Altro 
 Usimbardi – antica famiglia nobile di Colle di Val d'Elsa.
 Palazzo Usimbardi – edificio storico del XVI secolo di Colle di Val d'Elsa
 Palazzo Usimbardi – edificio storico di Firenze.
 Cappella Usimbardi – cappella della Basilica di Santa Trinita di Firenze.